Качусово — посёлок в Шипуновском районе Алтайского края. Входит в состав Ельцовского сельсовета.

История 
Основан в 1726 г. В 1928 году село Качусово состояло из 201 хозяйства, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Качусовского сельсовета Чарышского района Рубцовского округа Сибирского края..

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Шипуновского района